Hundsmühle ist der Ortsname von

 Hundsmühle (Heroldsberg), Ortsteil des Marktes Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Hundsmühle (Speichersdorf), Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Hundsmühlen